Prilesje (Lukovica), een plaats in de Sloveense gemeente Lukovica
 Prilesje (Velike Lašče), een plaats in de Sloveense gemeente Velike Lašče